Даниэль Левин:
 Левин, Даниэль (1970—2001) — американо-израильский математик и предприниматель.
 Левин, Даниэль (род. 1999) — израильский хоккеист.